Plotkin:
 James Plotkin
 (14619) Plotkin